— группировка сухопутных войск японской императорской армии, находившаяся в Юго-Западной части Тихого океана во время Второй мировой войны.

8-й фронт был сформирован 16 ноября 1942 года из войск Южной группы армий для противодесантной обороны оккупированных Японией территорий Соломоновых островов и острова Новая Гвинея. Они принимали участие в кампании на Соломоновых островах, Бугенвильской кампании и Новогвинейской кампании.

Список командного состава

Командующие

Начальники штаба 

Вооружённые силы Японии во Второй мировой войне